Süßbach bzw. Süssbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde und Orte:

 Süßbach (Niederviehbach), Kirchdorf der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Obersüßbach, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Niedersüßbach, Kirchdorf der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:

 in Bayern:
 Süßbach (Further Bach), linker Zufluss des Further Bachs (zur Pfettrach) bei Schatzhofen, Gemeinde Furth, Landkreis Landshut
 Süßbach (Rottach), rechter Zufluss der Rottach in Rottach-Egern, Landkreis Miesbach
 Süßbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Lech) bei Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau

 in Nordrhein-Westfalen:
 Süßbach (Bever), linker Oberlauf der Bever bei Schloss Harkotten bei Füchtorf, Stadt Sassenberg, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Süßbach (Odeborn), rechter Zufluss der Odeborn in Girkhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 in Rheinland-Pfalz:
 Süßbach (Großbach), rechter Zufluss des Großbachs (zur Nahe) an der Unteren Horbachsmühle, Ortsgemeinde Heimweiler, Landkreis Bad Kreuznach

 im Saarland:
 Süßbach (Oster), rechter Zufluss der Oster durch Hangard, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

 in der Schweiz:
 Süssbach (Aare), rechter Zufluss der Aare in Brugg, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Niedersüßbach
 Obersüßbach
 Siesbach
 Süßbächle
 Süßebach
 Süßenbach